Об'єкти NGC
Тукан (сузір'я)
Галактики